Sitan – najwyższy, wszechobecny, zdolny do metamorfozy i przybierania różnych kształtów marokański zły duch, który popycha ludzi do występków. Pod wpływem islamu znany jest też jako Iblis.

Bóstwa